Ranulfo est un prénom masculin espagnol notamment porté par :
Ranulfo Cortés (1934- ), joueur de football mexicain ;
Ranulfo Miranda (1927-2017), joueur de football et entraîneur paraguayen ;
Ranulfo Sánchez (1971- ), coureur de fond mexicain.

Notes

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol